stripping – zabieg chirurgiczny
 stripping – zabieg stomatologiczny
 stripping – proces wykorzystywany w inżynierii procesowej